Анко́на:

 Анкона — город в Италии.
 Анкона — провинция в центральной Италии, в регионе Марке.
 «Анкона» — итальянский футбольный клуб.
 Анкона — порода кур.
 Анкона, Ронни (род. 1968) — шотландская актриса, комедиантка, сценаристка и кинопродюсер.
 Анкона, Элихио (1835—1893) — мексиканский политический и государственный деятель, писатель, драматург.